British Columbia Scotties Tournament of Hearts 2009 – prowincjonalne mistrzostwa Kolumbii Brytyjskiej kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Tournament of Hearts 2009. 

Rywalizacja na najniższym szczeblu rozpoczęła się już 6 grudnia 2008, finał prowincji rozegrano w dniach 20-25 stycznia 2009 w Parksville na lodowisku Parksville Curling Club.

Tytuł mistrzowski broniła drużyna Allison MacInnes, dotarła ona do finału gdzie przegrała 5:8 z Marlą Mallett. 

Do turnieju finałowego nie zakwalifikowała się drużyna Kelly Scott, która wygrała British Columbia Scotties Tournament of Hearts 2006, później zdobyła złoty medal Mistrzostw Kanady a na koniec brązowy medal Mistrzostwa Świata. Zespół Scott nie przeszedł rywalizacji regionalnej, po jednej wygranej dwukrotnie przegrał.

Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał
25 stycznia 2009, 9:00

Półfinał
25 stycznia 2009, 9:00

Tie-breaker
24 stycznia 2009, 14:00

24 stycznia 2009, 19:30

Round Robin

Klasyfikacja

Sesja 1.
21 stycznia 2009, 13:00

Sesja 2.
21 stycznia 2009, 19:30

Sesja 3.
22 stycznia 2009, 13:00

Sesja 4.
22 stycznia 2009, 19:30

Sesja 5.
23 stycznia 2009, 13:00

Sesja 6.
23 stycznia 2009, 19:30

Sesja 7.
24 stycznia 2009, 9:00

Zobacz też 
 Sezon 2008/2009 w curlingu

Bibliografia 
Mistrzostwa na playdowns.com

2009
2009 w curlingu